Евге́ний У́ткин:
 Уткин, Евгений Алексеевич (1939—2019) — российский дипломат.
 Уткин, Евгений Владимирович (род. 1958) — российский предприниматель.
 Уткин, Евгений Дмитриевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Уткин, Евгений Иванович (1919—1986) — Герой Советского Союза.